

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 5 podstawowych

 Laskowo – część wsi Strzelno Klasztorne w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Strzelno
 Laskowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Janowiec Wielkopolski 
 Laskowo – przysiółek wsi Mozów w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Sulechów
 Laskowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Szamocin 
 Laskowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Rogoźno 
 Laskowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Lipka 
 Laskowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Przelewice

Miejscowości w Bułgarii 
 Laskowo – wieś w obwodzie Burgas
 Laskowo – wieś w obwodzie Dobricz
 Laskowo – wieś w obwodzie Kyrdżali
 Laskowo – wieś w obwodzie Płowdiw
 Laskowo – wieś w obwodzie Smolan
 Laskowo – wieś w obwodzie Stara Zagora

Miejscowości na Białorusi 

 Laskowo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.

Zobacz też 
 Lasków

Linki zewnętrzne